La Arada kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Arada (ort), Departamento de Santa Bárbara, 
 Arada (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 

Robotskapade Hondurasförgreningar